

Astronomia 
 Osiris – soprannome non ufficiale del pianeta extrasolare HD 209458 b
 Osiris – cratere lunare
 1923 Osiris – asteroide
 Osiris-REx – missione spaziale sviluppata dalla NASA per l'esplorazione degli asteroidi nell'ambito del Programma New Frontiers.

Mitologia 
 Osiris – nome greco e latino di Osiride, una divinità egizia

Musica
 Osiris – gruppo musicale di rock progressivo originario del Bahrein
 Wanda Osiris – nome d'arte di Anna Menzio (1905-1994), attrice di varietà

Onomastica
Osiris – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano maschile Osiride

Personaggi fittizi
 Osiris – Signore del sistema Goa'uld della serie televisiva di fantascienza Stargate SG-1
 Osiris – personaggio dei fumetti DC Comics

Zoologia
 Osiris – genere di insetti imenotteri appartenente alla sottofamiglia delle Apinae

Altro 
 Osiris – pubblicazione americana annuale di storia della scienza
 Osiris (Serverless Portal System) – programma gratuito per la creazione di portali web distribuiti tramite p2p e autonomi dai comuni server.

Pagine correlate
Osiride (disambigua)